En Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Marcinkowice, village du powiat de Wrocław.
 Marcinkowice (Basse-Silésie), village du powiat d'Oława.

 dans la Voïvodie de Petite-Pologne :
 Marcinkowice, village du powiat de Miechów
 Marcinkowice, village du powiat de Nowy Sącz
 Marcinkowice, village du powiat de Tarnów.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Marcinkowice, village .

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Marcinkowice, village du powiat de Kazimierza.
 Marcinkowice, village du powiat d'Opatów.